Sidbury est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 

 Lawrence Sidbury (né en 1986), joueur américain de football américain

Toponymes

Sidbury, village du Cap-Oriental

Sidbury, village du Devon
 Sidbury Castle, colline fortifiée de l'âge de fer dans le Devon
 Sidbury, paroisse civile du Shropshire
 Sidbury Hill, colline fortifiée de l'âge de fer dans le Wiltshire

Voir aussi